THF steht für:
 Tetrahydrofuran, chemische Verbindung
 Tetrahydrofolsäure, chemische Verbindung
 Theologische Fakultät
 Tremendously High Frequency, THF-Band (300 GHz–3 THz) der Internationalen Fernmeldeunion, siehe Terahertzstrahlung
 Flughafen Berlin-Tempelhof (IATA-Code), ehemaliger Flughafen in Berlin
 Bahnhof Hochdorf (b Horb) (DS100-Code), deutscher Bahnhof

thf steht für:
 Thangmi (ISO-639-3-Code), eine der Newari-Thangmi-Sprachen in Ostnepal

Siehe auch:

Abkürzung